Albert Lohier (1915-1986), prêtre français.
 Karen Lohier (?-), chanteuse française.
  (1965-), juge américain.

Lien externe 
 
Patronyme normand